Tsingtao bzw. Tsingtau bezeichnet:

 Qingdao, eine Großstadt in China
 Tsingtau, von 1898 bis 1914 Hauptstadt des deutschen Pachtgebiets in China, siehe Kiautschou
 Tsingtao (Brauerei), die Brauerei einer chinesischen Biermarke sowie das zugehörige Bier
 Bistum Tsingtao, ein katholisches Bistum in China
 SMS Tsingtau, ein Flusskanonenboot der deutschen Kaiserlichen Marine
 Tsingtau (Schiff, 1934), ein Schnellbootbegleitschiff der deutschen Kriegsmarine
 Tsingtau (Flugzeug), Flugzeug des deutschen Marineoffiziers Gunther Plüschow